Лангшон — топоним во Вьетнаме:
 Лангшон () — город.
 Лангшон () — провинция.
 Лангшон () — община в уезде Йензунг, провинция Бакзянг.